Guanche hace referencia a varios artículos:

 Guanche (Tenerife), antiguos habitantes aborígenes de la isla de Tenerife. 
 Aborígenes canarios, más comúnmente conocidos como guanches son los diversos pueblos aborígenes de probable origen bereber que habitaban las islas Canarias antes de la conquista castellana, que ocurrió entre 1402 y 1496.